Llullaillaco puede designar:

 lugares geográficos:
 el Volcán Llullaillaco, una montaña limítrofe entre la Argentina y Chile, en la Cordillera de los Andes.
 el Parque Nacional Llullaillaco, en el norte de Chile.
 el Salar de Llullaillaco, un salar del noroeste argentino.
 Restos arqueológicos de momias incáicas conocidas como Momias de Llullaillaco o '''Niños de Llullaillaco.